Mindelo peut désigner :
au Cap-Vert :
Mindelo, cité située sur l'île de São Vicente ;
au Portugal :
Mindelo, paroisse civile de la municipalité de Vila do Conde, située dans le district de Porto et la région Nord.